Белая Вежа — международный театральный фестиваль, проходящий в Бресте. Один из крупнейших и престижнейших фестивалей, проходящих в Западном Полесье Белоруссии .

Фестиваль проводится с октября 1996 года. Назван в честь Белой Вежи в Каменце, где на протяжении первых лет существования проходило открытие фестиваля. Директор фестиваля и художественный руководитель — Александр Козак.

В фестивале принимают участие не только драматические, но и кукольные, а также танцевальные коллективы со всего мира, представляющие различные театральные школы. «Белая Вежа» помогает молодым коллективам развивать театральное мастерство, навыки драматургии, режиссуры и актёрского искусства.

На фестивале принято обсуждать спектакли, проводить круглые столы и различные театроведческие конференции.

За более чем двадцать лет существования фестиваля в нём участвовали коллективы из 57 стран. Всего было показано более 550 спектаклей.

Примечания 

	

Театральные фестивали Белоруссии
Культура Бреста
Фестивали, появившиеся в 1996 году
1996 год в театре